My Brain Says Stop But My Heart Says Go! е четвъртият студиен албум на канадската поп пънк група FM Static. Албумът е издаден на 5 април 2011 г. Първите два сингъла от албума са F.M.S.T.A.T.I.C. и Last Train Home.

Списък на песните 
 My Brain Says Stop But My Heart Says GO! 3:02
 F.M.S.T.A.T.I.C. 3:52
 (Hey) I Want It 3:07
 Lost In You 3:42
 You Don't Know Me Like That 3:41
 Cinnamon & Lipstick 3:24
 Black Tattoo 3:29
 Last Train Home 3:34
 Breaking Me Again 3:37
 Inside Out 3:29

Сингли 
 My Brain Says Stop But My Heart Says GO!
 F.M.S.T.A.T.I.C.
 Last Train Home

Външни препратки 
 My Brain Says Stop But My Heart Says Go! в Amazon

Музикални албуми от 2011 година